Kazimieras Vasiliauskas (1990-), un pilote automobile lituanien
Nerijus Vasiliauskas (1977-), un footballeur international lituanien
Šarūnas Vasiliauskas (1989-), un joueur lituanien de basket-ball